Finstertalbach ist ein Gewässername:

 Finstertalbach (Laussabach), linker Zufluss zum Laussabach (Enns, Altenmarkt) (zur Enns bei Altenmarkt) bei Platzl, Marktgemeinde Weyer, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Finstertalbach (Nederbach), linker Zufluss zum Nederbach bei Kühtai, Gemeinde Silz, Bezirk Imst, Tirol

Siehe auch:
 Finsterbach